Die Perwaja Gruppa A 1969 war die 31. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 4. April und endete am 25. November 1969.

Spartak Moskau gewann mit vier Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger Dynamo Kiew zum neunten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Modus 
Die Saison wurde in einem zweistufigen Format durchgeführt. Die 20 Mannschaften spielten zunächst in zwei Gruppen zu je zehn Teams jeweils zweimal gegeneinander. Nach Ablauf dieser Phase qualifizierten sich die jeweils besten sieben Vereine für die Meisterrunde, die letzten drei beider Gruppen spielten in der Abstiegsrunde. Die vier letzten Teams stiegen ab.

Vorrunde Gruppe 1

Tabelle 
||Republik
 || UKR
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || AZE
 || UKR
 || ARM
 || RUS
 || RUS

Kreuztabelle

Vorrunde Gruppe 2

Tabelle 
||Republik
 || RUS
 || GEO
 || UKR
 || RUS
 || BLR
 || RUS
 || GEO
 || KAZ
 || UZB
 || RUS

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abschlusstabelle 
||Republik
 || RUS
 || UKR
 || GEO
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || AZE
 || UKR
 || RUS
 || UKR
 || UKR
 || RUS
 || BLR
 || GEO

Kreuztabelle

Abstiegsrunde 
Alle Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abschlusstabelle 
||Republik
 || ARM
 || UZB
 || KAZ
 || RUS
 || RUS
 || RUS

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1969 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1969 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1969
1969